Endymion – w mitologii greckiej ukochany bogini Selene
 Endymion – krater księżycowy
 Endymion – planetoida o numerze katalogowym 342
 Endymion (hiacyntowiec, hiacyncik) – rodzaj roślin z rodziny szparagowatych
 Endymion – rodzaj stawonogów z wymarłej gromady trylobitów
 Endymion − poemat Johna Keatsa
 Endymion (Mamoru Chiba) – postać z mangi Czarodziejka z Księżyca
 Endymion – powieść science fiction, trzecia część cyklu Hyperion Dana Simmonsa
 Endymion – utwór Zbigniewa Herberta
 Endymion – holenderska grupa muzyczna

Zobacz też 

 Endymion Spring – powieść fantasy Matthew Skeltona
 Diana i Endymion – obraz Lucy Giordana
 HMS „Endymion” – nazwa okrętów Royal Navy